Studenetz ist der deutsche Name von 

 Studenec (Svojanov), Ortsteil von Svojanov, Tschechien
 Studenec u Horek, Gemeinde in Tschechien
 Studenec u Třebíče, Gemeinde in Tschechien